Stegouros (il cui nome significa "coda a tetto") è un genere estinto di dinosauro ankylosauro vissuto nel Cretaceo superiore, circa 74,9–71,7 milioni di anni fa (Campaniano-Maastrichtiano), in quella che oggi è la Formazione Dorotea, nel Cile meridionale. Il genere contiene una singola specie, S. elengassen, nota per uno scheletro semiarticolato quasi completo.

Descrizione 
Stegouros era un ankylosauro primitivo, strettamente imparentato con Kunbarrasaurus dall'Australia e Antarctopelta dalla penisola antartica. La sua struttura corporea non era dissimile da quella dei ben più evoluti ankylosauridi, ma si differenziava da quest'ultimi per alcuni tratti ancestrali e unici. Tra questi vi era la sua coda che presentava una mazza caudale molto diversa da quella delle forme più evolute, essendo composta da una "fronda" di sette o più osteodermi simili a punte collegati tra di loro, formando una superficie solida che inglobava la parte distale della coda. Questa struttura è stata paragonata dai paleontologi che l'hanno descritta a un macuahuitl, un'arma azteca. È proprio da questa insolita struttura caudale che l'animale prende il suo nome. Siccome anche le vertebre caudali di Antarctopelta mostrano una morfologia simile a quelle di Stegouros, si sospetta che anche Antarctopelta presentasse una struttura simile sulla coda.

Classificazione 

Stegouros è stato scoperto e descritto da Soto-Acuña et al. come appartenente ad un lignaggio distinto di Ankylosauria, composto da forme piccole vissute durante il Cretaceo nella Gondwana meridionale, divergenti ancor prima di Ankylosauridae e Nodosauridae, nominato chiamato Parankylosauria. I risultati di questa analisi filogenetica sono riportati di seguito:

Paleoecologia 
Stegouros è stato scoperto negli strati della Formazione Dorotea. La Formazione Dorotea risale al Campaniano superiore-Maastrichtiano inferiore, tra i 71,7 e i 74,9 milioni di anni fa. Nella stessa formazione in cui sono stati scoperti i resti di Stegouros sono stati ritrovati anche fossili appartenenti ad anfibi, mammiferi, pesci, rettili e diversi invertebrati, insieme a materiale appartenente a sauropodi, teropodi e ornitischi indeterminati.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 Stegouros elengassen, a newly-described dinosaur from southern Chile, New York Times, Dec. 1, 2021
 

Ornitischi